Westlake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westlake (Louisiana)
Westlake (Ohio)
Westlake (Texas)